Thomas Howard – giocatore di football americano statunitense
Thomas Howard, II duca di Norfolk  (1443-1524) – nobile britannico
Thomas Howard, III duca di Norfolk (1473-1554) – politico britannico 
Thomas Howard  (1511-1537) – cortigiano inglese
Thomas Howard, IV duca di Norfolk (1536-1572) – nobile britannico
 Thomas Howard, I conte di Suffolk (1561-1626)
Thomas Howard, XXI conte di Arundel (1585-1646) – politico e collezionista d'arte britannico
 Thomas Howard, I conte di Berkshire (1587-1669)
 Thomas Howard, III conte di Berkshire (1619-1706)
 Thomas Howard, V duca di Norfolk (1627-1677)
 Lord Thomas Howard (m. 1689)
 Thomas Howard, II conte di Effingham (1714-1763)
 Thomas Howard, XIV conte di Suffolk (1721-1783)
 Thomas Howard, III conte di Effingham (1746-1791)
 Thomas Howard, XVI conte di Suffolk (1776-1851)